Nebraska (staat), staat van de Verenigde Staten
 Nebraska (album van Bruce Springsteen), muziekalbum van Bruce Springsteen
 Nebraska City, plaats in Nebraska
 Nebraska (1965), Amerikaanse film van Burt Kennedy
 Nebraska (2013), Amerikaanse film van Alexander Payne